Михаил Фихтенгольц:
 Фихтенгольц, Михаил Борисович (род. 1978) — музыковед и музыкальный критик, директор оперных театров в Карлсруэ и Цюрихе.
 Фихтенгольц, Михаил Израилевич (1920—1985) — советский скрипач и педагог.